Municipio de Halifax puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Halifax (condado de Halifax, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Halifax.
 Municipio de Halifax (condado de Dauphin, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Dauphin.